Althart heißen folgende geographische Objekte:

 Althart (Gemeinde Mauthausen), Dorf bei Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Staré Hobzí, Gemeinde in Tschechien (deutsch Alt Hart)

Siehe auch:
 Neuhart